Pierre kan syfta på följande:

 Pierre – ett mansnamn

Geografi

Antarktis 

 Pierre (berg),

Frankrike 

 Pierre-la-Treiche, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

USA 

 Pierre, South Dakota, delstatshuvudstad, Hughes County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar